Sinfonia n. 36 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 36 di Wolfgang Amadeus Mozart